A boldog békeidők, az 1867 és 1914 közötti időszak megnevezése
 Boldog békeidők (1956) Kodolányi János regénye
 Boldog békeidők (1973) Ragályi Elemér dokumentumfilm-sorozata
 Boldog békeidők (1992) Horváth Z. Gergely filmje